Gerry Weber Open 2004 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series z cyklu Gerry Weber Open rozgrywany w dniach 7–13 czerwca 2004 roku w Halle na kortach trawiastych o puli nagród 791 750 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2004 w tenisie ziemnym
2004